Onderwijzerswoning (Nieuwe Niedorp)
Onderwijzerswoning (Winkel)